Secoya puede referirse a:

 Secoya (árbol): Coníferas de gran altura.
 Secoya (etnia): Grupos indígenas de Ecuador y Perú.
 Secoya (idioma): Lengua tucana propia del pueblo secoya.

Véase también 
 Secuoya, sequoia, sequoyah o sequoya (desambiguación).